

Прикрай — населений пункт в Загребській жупанії у складі громади Брцковляни.
 Прикрай-Крижевацький — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.